Die Gold Flake Open 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Januar 2001 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar Open sowie in Adelaide die AAPT Championships gespielt. Beide zählten, wie die Gold Flake Open, zur Kategorie der International Series.

Titelverteidiger Jérôme Golmard aus Frankreich schied dieses Jahr im Achtelfinale aus, nachdem er sein Match früh aufgeben musste. Im Halbfinale gab es bereits keine gesetzten Spieler mehr im Turnier, sodass sich mit Michal Tabara und Andrei Stoljarow zwei ungesetzte Spieler gegenüberstanden, die beide noch nie in ein Finale vorgedrungen waren. Tabara gewann das Turnier und damit seinen einzigen Karrieretitel, Stoljarow sollte nie wieder ein Finale erreichen.
Im Doppel siegten im Vorjahr Julien Boutter und Christophe Rochus, die dieses Jahr nicht erneut antraten. Es gewannen die favorisierten Setzlistenersten Byron und Wayne Black das Turnier bei nur einem Satzverlust. Die Finalisten Barry Cowan und Mosé Navarra standen jeweils das erste und einzige Mal in einem Finale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 375.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 3 kB)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Chennai